Dieser Artikel behandelt die italienische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien.

Qualifikation 
Italien qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter Jugoslawien für die Endrunde in Spanien.

Aufgebot

Italienische Spiele

Vorrunde 
Italien konnte in der Vorrunde kein einziges Spiel gewinnen und qualifizierte sich nur aufgrund eines mehr erzielten Treffers gegenüber Kamerun als Gruppenzweiter hinter Polen für die Zwischenrunde.

 Italien – Polen 0:0
 Italien – Peru  1:1 – Tore: 1:0 Conti (19. Min.), 1:1 Díaz (84. Min.)
 Italien – Kamerun 1:1 – Tore: 1:0 Graziani (60. Min.), 1:1 M’Bida (61. Min.)

Zwischenrunde 
Gruppe C
 Italien – Argentinien 2:1 – Tore: 1:0 Tardelli (55.), 2:0 Cabrini (67.), 2:1 Passarella (83. Min.)
 Italien – Brasilien 3:2 – Tore: 1:0 Rossi (5. Min.), 1:1 Sócrates (12. Min.), 2:1 Rossi (25. Min.), 2:2 Falcão (68. Min.), 3:2 Rossi (72. Min.)

|}

Halbfinale 
 Italien – Polen 2:0 – Tore: 1:0 Rossi (22. Min.), 2:0 Rossi (72. Min.)

Finale 
 Italien – BR Deutschland 3:1 – Tore: 1:0 Rossi (57. Min.), 2:0 Tardelli (69. Min.), 3:0 Altobelli (81.), 3:1 Breitner (83. Min.)

1982
Italien